Shūko Aoyama e Ena Shibahara erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di partecipare con compagne diverse. Aoyama ha fatto coppia con Chan Hao-ching e sono state sconfitte da Ons Jabeur e Serena Williams nei quarti di finale, mentre Shibahara ha fatto coppia con Barbora Krejčíková e sono state sconfitte da Xu Yifan e Yang Zhaoxuan nei quarti di finale.

In finale Aleksandra Krunić e Magda Linette hanno sconfitto Ljudmyla Kičenok e Jeļena Ostapenko per ritiro.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Ena Shibahara (quarti di finale)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (quarti di finale)

  Nicole Melichar-Martinez /  Zhang Shuai (primo turno) 
  Lucie Hradecká /  Sania Mirza (primo turno)

Wildcard 

  Harriet Dart /  Heather Watson (quarti di finale)

  Ons Jabeur /  Serena Williams (semifinale, ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Rothesay International 2022